En knægt kan betegne flere ting eller personer:

 Knægt (person) – stor dreng eller meget ung mand.
 Knægt (gl. dansk) – anden betegnelse for ridder.
 Bænkknægt el. bænkdreng – hjælpeværktøj
 Knægt (spillekort) – navn på et spillekort
 Knægt (bygningsdel) - til at støtte konstruktioner i bygninger.